Hidayatul Islam, tot de jaren 1950 de naam van de Surinaamse Moeslim Associatie, een Surinaamse moslimorganisatie
 Hidayatul Islam (Menkelbergstraat), sinds 1984 een Surinaamse moslimorganisatie